

Politica 

 Terza posizione - ideologia
 Terza posizione - movimento politico italiano (1976-1982)